Вечір — частина доби від кінця дня до початку ночі.
 Святий Вечір — або Багатий Вечір — Багата Кутя — Вілія — одне з найурочистіших релігійних свят.
 Щедрий вечір — вечір напередодні Старого Нового року.
 «Вечір» — британська музична кінокомедія 1964 року режисера Річарда Лестера.
 «Вечір» — мармурова статуя, створена Мікеланджело Буонарроті.
 «Вечір» — картина Киріака Костанді.
 «Вечір» — картина Ісаака Левітана.

Джерела